Velika nagrada Italije 1923 je bila tretja in zadnja dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1923. Odvijala se je 9. septembra 1923 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza.

Rezultati

Dirka

Viri
www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1923
Sezona Velikih nagrad 1923